Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA) – organizacja skupiająca twórców technologii agentowej
 Festival International de Programmes Audiovisuels (FIPA) – francuski festiwal filmów telewizyjnych
 Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej (FIPA) – festiwal organizowany w Bydgoszczy